Bauwerk: 
 Fangturm, ein Turm der Bremer Stadtbefestigung am Ufer der Weser

Schiffe:

– jedes der drei benannt nach dem o. g. Stadtmauerturm –

 Fangturm (Schiff, 1908), Schiff der Warturm-Klasse, siehe Steinturm (Schiff, 1911) #Die Schiffe der Warturm-Klasse
 Fangturm (Schiff, 1944), Schiff der Hansa-A-Klasse, siehe Kattenturm (Schiff, 1944) #DDG „Hansa“-Schiffe des Typs „Hansa A“
 Fangturm (Schiff, 1956), Schiff der Hansa-A-Klasse, siehe Kattenturm (Schiff, 1944) #DDG „Hansa“-Schiffe des Typs „Hansa A“